Implementacja () – inaczej wdrożenie, przystosowanie, np.:  
 implementacja (informatyka) – pojęcie związane z procesem informatycznym,
 implementacja (teoria decyzji) – pojęcie z zakresu teorii decyzji (matematyka, psychologia, zarządzanie, politologia),
 implementacja (prawo) – mechanizm kontrolny stosowany głównie w prawie międzynarodowym,
 implementacja, wdrożenie systemu,
 wdrażanie technologii.

Przypisy